WUN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wiluna (Australia Occidentale), Australia
 wun – codice ISO 639-3 della lingua bungu